1. Mistrzostwa Europy w Futsalu – turniej finałowy ME 1999 odbył się w Grenadzie w Hiszpanii w dniach 22 - 28 lutego. Wzięło w nim udział 8 drużyn narodowych. Pierwszym Mistrzem Europy, została reprezentacja Rosji, pokonując w finale Hiszpanów po rzutach karnych (4-2) w regulaminowym czasie padł remis 3-3.

Zawody rozegrano w hali: Palacio Municipal de Deportes (liczba miejsc: 7 500)

Przebieg

Grupa A

Grupa B

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 
 

 
MISTRZ EUROPY 1996

ROSJA PIERWSZY TYTUŁ

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy w futsalu

Linki zewnętrzne 
 UEFA.com 

1999 w piłce nożnej
Futsal w Hiszpanii
1999
1999 w Hiszpanii
Sport w Grenadzie